«Землетрясение» — название нескольких фильмов:
 «Землетрясение» (1974) — производство США
 «Землетрясение» (1980) — производство Япония.
 «Землетрясение» (2002) — производство Великобритания.
 «Землетрясение» (2004) — производство Литва, Канада, Великобритания.
 «Землетрясение» (2005) — производство США.
 «Землетрясение» (2007) — производство Великобритания.
 «Землетрясение» (2010) — производство Китай.
 «Землетрясение» (2016) — производство Россия, Армения.